

Cinema 
 Sappho – film del 1908 prodotto dalla Essanay
 Sappho – film del 1920 diretto da Márton Garas
 Sappho – film del 1921 diretto da Dimitri Buchowetzki

Altro 
 Sappho – genere di uccelli della famiglia Trochilidae
 Sappho – yacht vincitore dell'America's Cup 1871
 80 Sappho – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Saffo (disambigua)